Кабарди́нка:

 Кабардинка — село в Урванском районе Кабардино-Балкарии
 Кабардинка — село в Краснодарском крае
 Кабардинка — черкесский танцевальный ансамбль